Стенжица () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Картузский повят, Поморское воеводство. Население — 8537 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Хмельно
 Гмина Картузы
 Гмина Косцежина
 Гмина Сераковице
 Гмина Сомонино
 Гмина Суленчино

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Поморского воеводства